Сайдак:

 Сайдак — набор вооружения конного лучника.

Фамилия 
 Сайдак, Дариуш (род. 1967) — польский футболист.
 Сайдак, Мария (род. 1991) — польская гребчиха.
 Сайдак, Ян (1882—1967) — польский филолог, византинист, ректор Познанского университета.